Bracon (Frankrijk), gemeente in het Franse departement Jura
Bracon (geslacht), geslacht van schildwespen